Aguazul puede referirse a:
El municipio de Colombia Aguazul.
El nombre común de la planta Aizoon hispanicum.
El nombre común de la planta '''Mesembryanthemum nodiflorum.